Jocelyne Gros-Louis, première femme Grand Chef de la Nation des Hurons-Wendat de Wendake (Québec) ;
 Max Gros-Louis (1931-2020), homme politique huron-wendat, chef de Wendake.